Бейт-Тшува (Дом покаяния) — одна из двух религиозных иудейский общин Биробиджана. Создана в 1996 году на базе Биробиджанской синагоги традиционного иудаизма и входит в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России.

История 
Первым председателем был избран уроженец Биробиджана Исраэль «Олег» Шавульский, а с 2002 года председателем  раввина является уроженец села Бирофельд, Биробиджанского района Дов «Борис Владимирович» Кофман. До него некоторое время обязанности раввина исполнял Хаим Гузман.

Ссылки 
 Официальный портал органов власти
 Сайт РЕК
 Коммерсант.ру 
  

Еврейские общины России
Иудаизм в Биробиджане